Colonia Guadalupe Victoria kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Guadalupe Victoria, Zumpahuacán, ort, 
 Colonia Guadalupe Victoria, Lerma, ort, 
 Colonia Guadalupe Victoria, Texcoco, ort, 
 Colonia Guadalupe Victoria, San Luis Potosí, Villa de Arriaga, ort, 
 Colonia Guadalupe Victoria, Zacualpan, ort, 
 Colonia Guadalupe Victoria, Hidalgo, San Agustín Tlaxiaca, ort, 
 Colonia Guadalupe Victoria, Zacatepec, ort,